Hill End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Hill End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Hill End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Hillingdon
 Hill End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Hill End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Hill End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire